Евгений Новосёлов:
 Новосёлов, Евгений Геннадиевич (род. 1968) — российский лётчик, Герой Российской Федерации.
 Новосёлов, Евгений Сергеевич (род. 1989) — российский прыгун в воду.